Youngs Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Youngs Island (Alabama), Tallapoosa County
 Youngs Island (Georgia), McIntosh County
 Youngs Island (Montana), Sheridan County
 Youngs Island (New York), Suffolk County
 Youngs Island (South Carolina), Orangeburg County

Siehe auch
 Young Island